Karl Bünting ist der Name folgender Personen:

* Karl-Dieter Bünting (* 1939), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Karl Wilhelm von Bünting (1738–1809), deutscher Generalmajor